

Sigle 
 Deutsche Tourenwagen Masters – campionato automobilistico tedesco
 Digital Terrain Model ("Modello digitale di elevazione") – rappresentazione digitale dell'elevazione del terreno
 Dual Transfer Mode – protocollo di telefonia mobile

Codici 
 DTM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Wickede di Dortmund (Germania)
 dtm – codice ISO 639-3 della lingua dogon tomo kan